Сикарии може да се отнася за:

 Сикарии - наименованието на най-фанатизираните зилоти в Юдея;
 Сикарии - род отровни паяци;

Заб. Етимологически sicarius е латинската дума за нож - оттук в преносен смисъл в пеналистиката термина се използва символично за обозначение на предмета или средството за извършване на най-тежкото престъпление срещу личността - убийството. През античността се е считало, че посредством нож чрез изкормване (по особено жесток и мъчителен /садистичен/ за жертвата начин) се извършва най-тежкото, укоримо и преследвано от закона (заради ужаса който всява у околните) общественоопасно деяние (виж Джак Изкормвача).